Czeglédy Sándor (1883–1944) református lelkész, író, bibliafordító
Czeglédy Sándor (1909–1998) református lelkész, teológus
Czeglédy Sándor (1924–1984) színész